K82 ou K.82 peut faire référence à :
 Autres maladies de la vésicule biliaire, d'après la classification internationale des maladies ;
 « Se ardire è speranza », un air pour soprano et orchestre (K.82) de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 82, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres